I30 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Geminis Austral